uzb – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua usbeca
 UZB – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Uzbekistan